Попоский — фамилия; имеет женскую форму Попоская.
 Попоский, Гёрги (в монашестве Мефодий; 1914—1976) — епископ неканонической Македонской православной церкви, митрополит Дебарско-Кичевский.
 Попоский, Никола (род. 1977) — македонский экономист и дипломат, министр иностранных дел с 28 июля 2011 года.